Premier gouvernement Indrissa Seck, du  au 
 Deuxième gouvernement Indrissa Seck, du  au